Zakar András (1912–1986) római-katolikus pap, a Mindszenty József elleni koncepciós eljárás egyik vádlottja és elítéltje
Zakar András (1947) pszichológus